Змагання з лижних перегонів на дистанції 15 кілометрів скіатлон серед жінок на зимових Олімпійських іграх 2018 пройшли 10 лютого в Центрі лижних перегонів і біатлону «Альпензія».

Розклад 
Час UTC+9

Результати

Джерела